Die Scottish Football League Division One wurde 1958/59 zum 59. Mal ausgetragen. Es war zudem die 62. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 20. August 1958 und endete am 21. April 1959. In der Saison 1958/59 traten 18 Vereine in insgesamt 34 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 31. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Die Rangers qualifizierten sich als Meister für die folgende Europapokal der Landesmeister Saison-1959/60. Der FC Falkirk und Queen of the South stiegen in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 25 Treffern Joe Baker von Hibernian Edinburgh.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1958/59 bei statto.com
 Scottish Division One 1958/59 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1958/59
1958 59